Uncle Bill – cortometraggio muto del 1912 diretto da Milton J. Fahrney
 Uncle Bill – cortometraggio muto del 1914 diretto da Ralph Ince